Jessica Smith (ur. 1983) – amerykańska łyżwiarka szybka
 Jessica Smith (ur. 1989) – kanadyjska lekkoatletka
 Jessica Smith – australijska pływaczka, paraolimpijka
 Jessica Smith – nowozelandzka curlerka, aktywna w drugiej dekadzie XXI wieku